Un système autonome, en sciences et techniques, peut être :
 en informatique et en télécoms, un système autonome, réseau informatique assurant un routage interne entre plusieurs sites éventuellement connectés à d'autres systèmes autonomes, l'ensemble constituant l'Internet ;
 en mathématiques, un ensemble d'équations différentielles autonomes.